rzutnia (geometria)
 rzutnia lekkoatletyczna